"Solferino" pode ser:
 Solferino, comuna italiana da Lombardia
 Solférino, comuna francesa de Landes
 Batalha de Solferino
 Solferino (cor)

Desambiguações de topônimos